Saban steht für:

 Saban (König), König des koreanischen Teilkönigreichs Baekje im Jahr 234

Saban ist der Familienname folgender Personen:
 Haim Saban (* 1944), israelisch-amerikanischer Medienunternehmer
 Lou Saban (1921–2009), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Maya Saban (* 1978), deutsche Popsängerin 
 Nick Saban (* 1951), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 Phia Saban (* 1998), britische Schauspielerin.
 Rafael David Saban (1890–1960), türkischer Großrabbiner

Şaban steht für:
 Şaban, türkischer männlicher Vorname
 (İnek) Şaban, Rolle des türkischen Schauspielers Kemal Sunal